Бе́ррио () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Беррио, Алехандро (род. 1976) — колумбийский боксёр-профессионал.
 Беррио, Антонио де (1527–1597) — испанский конкистадор, губернатор острова Тринидад
 Беррио, Мануэла (род. 2000) — колумбийская спортсменка, тяжёлоатлетка. 
 Беррио, Мануэль (род. 1996) — колумбийский футболист, играющий на позиции защитника.
 Беррио, Орландо (род. 1991) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Атлетико Насьональ».
 Беррио-Очоа и Аристи, Валентин Фаустино (1827—1861) — католический святой, мученик, миссионер, член монашеского ордена доминиканцев, епископ.
 См. также 
 Пуэрто-Беррио — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия.